El Anillo Vial Periférico de Lima es un proyecto de autopista de circunvalación en el área metropolitana de Lima, capital del Perú. Tendrá una longitud de 40 km.

Su recorrido se iniciaría en la actual avenida Elmer Faucett y concluiría en la Avenida Circunvalación.

La inversión proyectada es de más de 2 mil millones de dólares. La entidad a cargo del proyecto es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Historia

El proyecto fue presentado en febrero del 2013 como iniciativa privada cofinanciada por el consorcio Cintra Infraestructuras-JJC.

El 13 de febrero de 2015 ProInversión aceptó el proyecto del Anillo Vial Periférico de Lima.

La Declaratoria de Viabilidad por parte del MEF fue promulgada en el mes de diciembre de 2016, a fin de continuar con la tramitación de la IPC. En junio del 2017 el consorcio fue reconformado quedando Cintra como único proponente. Para febrero de 2020, el proyecto continuaba en la oficina de ProInversión. Se estima que la construcción de primera etapa del proyecto: el periférico norte, inicie en el 2023 y culmine en 2025.

Alcances del Proyecto

Contempla la construcción de una vía expresa urbana con 3 carriles por sentido, de 33,7 km de longitud, diseñados para una velocidad mínima de 80 Km/h. que incluye pasos a desnivel y múltiples intercambiadores, vías libres de peaje para conectar el tránsito local, así como de 4 km de túneles dobles.

Será un elemento principal para el desarrollo logístico del Puerto del Callao (85% de la carga nacional) y el ordenamiento del transporte de carga entre las vías de entrada/salidas de Lima con los centros logísticos: aeropuerto, puerto y mercado mayorista de Santa Anita.

Permitirá reducir la congestión existente en las principales avenidas del norte y este de Lima y Callao, generando un ahorro de 50 mil horas día en atascos. Así mismo el proyecto busca mejorar la movilidad de pasajeros de Lima y Callao, beneficiando a más de 4,3 millones de personas. 

Reducirá en un 13% la brecha de infraestructura de transporte del país, generando más de 70 mil puestos de trabajo en la fase de construcción y 20 mil empleos anuales en la fase de operación.

Fases del proyecto
1° fase: periférico vial norte

Se prevé que este tramo inicie en junio de 2023. Cubrirá 8.7 kilómetros y tendrá su inicio en el cruce de la Av. Elmer Faucett con la Av. Canta Callao, recorrerá por ésta hasta Naranjal en cuya intersección se construirá un paso a desnivel en óvalo, continuará por esta avenida cruzando con pasos a desnivel a la Av. Universitaria, Av. Las Palmeras, Autopista Panamericana Norte, Av. Túpac Amaru. Ya en el Distrito de Independencia, se dirigirá a la Calle 1, avenidas Huamachuco, José Gabriel Condorcanqui y Calle 31 para luego ingresar al Túnel Independencia con una longitud aproximada de 1 km. que unirá Independencia con San Juan de Lurigancho.

2° fase: periférico vial centro

Con 15.1 kilómetros, este tramo iniciará en la salida del túnel Huanacaure. Estando ya en San Juan de Lurigancho, continuará por la Av. El Sol cruzando con pasos a desnivel a las avenidas Próceres de la Independencia, 13 de Enero, Santa Rosa de Lima, para luego ingresar al Túnel El Sol a la altura del Penal de Lurigancho.

3° fase periférico vial sur

Con 11 Kilómetros, ese tramo iniciara en la Carretera Ramiro Priale, Av. El Rosal de Santa Anita, Av. 22 de Julio, Av. Separadora Industrial y finalizará en la Av. Circunvalación en el Distrito de San Luis.

Véase también
Carretera Periurbana

Referencias

Enlaces externos
 Anillo Vial Periférico ProInversión. Consultado el 31 de julio de 2015.
 Cintra Homepage de Cintra
 Conozca el proyecto Anillo Vial Periférico de Lima y Callao Video

Anillo Periférico
Carreteras de Perú
Edificios y estructuras en construcción en Perú